Keddie bezeichnet:

 Keddie (Kalifornien), eine Ortschaft im Plumas County in Kalifornien
 Nikki Keddie (* 1975), kanadische Biathletin